Die Czech Open 2018 im Tischtennis waren das zehnte Turnier der ITTF World Tour 2018. Sie fanden vom 21. bis 26. August im tschechischen Olmütz statt.

Einzel

Männer

Frauen

Doppel

Männer

Frauen

U-21

Männer

Frauen

Weblinks 
 Die Czech Open 2018 auf der Website der ITTF (abgerufen am 27. März 2020)
 Die World Tour 2018 auf der Website der ITTF (abgerufen am 27. März 2020)

ITTF World Tour
Sportveranstaltung in Olmütz
Tischtenniswettbewerb in Tschechien
Tischtennisveranstaltung 2018